Newer () bezeichnet folgende Dinge:

 den ehemaligen Namen der Stadt Skoworodino
 ein Dorf in der Oblast Amur, siehe Newer (Amur)
 einen Fluss in der Oblast Amur, siehe Bolschoi Newer
 einen Fluss in der Oblast Amur, siehe Maly Newer

Siehe auch:
 Never